Мануэ́л Мари́ньо А́лвес (; 28 января 1926, Салвадор, Баия — 28 июня 1961, Рио-де-Жанейро), более известный под именем Мане́ка () — бразильский футболист, играл на месте крайнего нападающего.

Карьера 
Манека начал свою карьеру в клубе «Галисия», затем играл за «Виторию» из Салвадора. В составе Витории Манека провёл два сезона, после чего перешёл в клуб «Васко да Гама». В этом клубе Манека был футболистом, который всегда подменял травмированных партнёров. С «Васко» Манека выиграл 4 чемпионата штата Рио-де-Жанейро и клубный чемпионат Южной Америки.

В 1950 году Тезоуринья правый нападающий «Васко» и сборной Бразилии получил тяжёлую травму, и Манека заменил его в клубе и сборной страны. Он был участником чемпионата мира, на котором провёл 4 игры и забил 1 гол, но в финале Манека не играл. Всего за сборную Бразилии Манеко провёл 7 матчей и забил 2 гола. После «Васко» Манека вернулся в «Виторию», став с командой чемпионом штата. Затем играл за «Бангу», а завершил карьеру в 1957 году в «Галисии», после полученной травмы колена.

Манеко умер 28 июня 1961 года, совершив самоубийство, приняв цианид ртути в доме своей невесты Пенья Феррейры. Его доставили в тяжелом состоянии в больницу Мигеля Коуто, где он скончался.

Достижения 
 Чемпион штата Баия: 1943, 1956
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1947, 1949, 1950, 1952
 Чемпион Южной Америки среди клубов: 1948
 Обладатель кубка Освалдо Круза: 1950

Примечания

Ссылки 
 Профиль на СамбаФут
 Профиль на brasilnacopa
 Статья на arquibancada.blog.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Бангу»